Владимир Иванович Олейник (3 февраля 1936 — 17 февраля 1999) — советский и российский юрист, бывший судья Конституционного суда Российской Федерации.

Биография 
Родился 3 февраля 1936 года в посёлке Домбаровский, аул Алабай Оренбургской области. Отец, Иван Григорьевич, всю жизнь проработал шофёром, участник ВОВ. Мать, Мария Климентьевна, в войну работала на угольной шахте.

После окончания средней школы в 1954 году работал радиомастером, художником, заведующим тиром аэроклуба в Орске.

В 1959 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета и поехал работать помощником прокурора на север Пермской области в прокуратуру Кизеллага.

С 1963 по 1972 год работал в системе прокуратуры Киргизской ССР. Разрабатывал, конструировал и внедрял в системе прокуратуры Республики электронные средства накопления и обработки информации. В 1972 году награждён медалью за отличную службу по охране общественного порядка. Являлся депутатом райсовета, членом бюро райкома компартии Киргизской ССР.

В апреле 1972 года получил предложение перейти в Генеральную прокуратуру СССР на должность прокурора-криминалиста. Ещё до перевода возглавил расследование громкого дела о хищениях и коррупции в системе Минлегпрома СССР. После этого стал старшим следователем по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР. Участвовал в раскрытии множества тяжких преступлений.

В конце 1989 — начале 1990 года в течение пяти месяцев занимал должность заведующего юридического отдела Советского детского фонда имени Ленина.

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР от Останкинского национально-территориального округа N4 Москвы. В первом туре был одним из двух кандидатов, поддержанных блоком «Демократическая Россия», наряду с одним из лидеров Демплатформы в КПСС В. Шостаковским. Радикальная часть «Демроссии» отдавала предпочтение Олейнику, как «человеку из группы Гдляна» перед ректором Московской высшей партийной школы Шостаковским. Олейник победил во втором туре, набрав 65,1 % голосов избирателей и победив художника Илью Глазунова, получившего 26 % голосов.

На I Съезде народных депутатов РСФСР был избран в Верховный Совет РСФСР. Был членом Комитета ВС по законодательству, председателем подкомитета Комитета ВС по свободе совести, вероисповеданий, милосердию и благотворительности. Был членом фракции беспартийных депутатов, Московской депутатской группы, депутатских групп «Российский союз» и «Объединенная парламентская фракция Социал-демократической и Республиканской партий Российской Федерации». При его участии в ВС разработан ряд законопроектов, в том числе о свободе вероисповеданий, о благотворительной деятельности.

Состоял в КПСС до 25 июня 1990 года.

29 октября 1991 года в первом туре голосования избран судьёй Конституционного Суда («за» — 637 голосов, «против» — 249).

С 1992 года был членом Президиума Всероссийского Совета судей.

29 мая 1993 года участвовал во встрече 6 судей с Президентом Ельциным.

1-3 октября 1993 года представлял Конституционный Суд РФ на переговорах в Свято-Даниловом монастыре об урегулировании конфликта между Верховным Советом и Президентом.

14 февраля 1995 года включён в состав второй палаты КС. Был членом Комиссии по бюджету, финансам и управлению.

Умер 17 февраля 1999 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени «за успешную борьбу и раскрытие особо опасных преступлений».
 Почетный работник Прокуратуры СССР
 медаль «За отличную службу по охране общественного порядка».
 Заслуженный юрист Российской Федерации (1996).

Ссылки 
 Олейник Владимир Иванович, судья КС РФ 

Родившиеся 3 февраля
Родившиеся в 1936 году
Родившиеся в Домбаровском районе
Умершие 17 февраля
Умершие в 1999 году
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники юридического факультета Пермского государственного университета
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Юристы России
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Судьи Конституционного суда Российской Федерации
Заслуженные юристы Российской Федерации
Члены КПСС
Почётные работники прокуратуры СССР